Gastão Vidigal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gastão Vidigal (ort), São Paulo, 
 Gastão Vidigal (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar